Wojskowa Służba Ochrony Powstania
 World Series of Poker